Трофим може да се односи на:
 Аристарх, Пуд и Трофим, светог Трофима, једног од Седамдесет апостола
 Трофим и Теофил, светог Трофима, православног светитеља, страдалог почетком 4. века
 Трофим Синадски, православног и римокатоличког светитеља, страдалог крајем 3. века у Синаду